НК Истра је фудбалски клуб из Пуле, Хрватска. Тренутно се такмичи у Четвртој лиги Хрватске - запад.

Историја 
НК Истра је основана 1961. године.

Истра се такмичила у Првој лиги Хрватске од 1992. до 1997. године, као и у сезони 1999/00., која је уједно била и последња Истрина сезона у првој лиги. Најбољи пласман Истра је остварила у првој сезони ХНЛ, када је сезону завршила на седмом месту.

Своје домаће утакмице игра на стадиону Алдо Дросина, као и на стадиону Веруда у Пули. Клуб наступа у зелено-жутим дресовима, бојама града Пуле.

Тренутно се такмичи у Четвртој лиги Хрватске - запад, након што је у сезони 2009/10. испао из треће лиге, а служи као полигон за младе играче прволигашке Истре 1961.

Статистика по сезонама

Познати бивши играчи 
  Игор Памић
  Крунослав Јурчић
  Елвис Скориа
  Стјепан Томас
  Саша Бјелановић
  Марјан Марковић
  Кемал Елказ
  Марко Максимовић

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

Истра
Спорт у Пули